Бласс () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бласс, Абрам (1895, Ломжа — ?) — израильский, ранее польский, шахматист.
 Бласс, Билл (1922—2002) — американский модельер. 
 Бласс, Симха (1897—1982) — израильский инженер-гидротехник, изобретатель капельного орошения.
 Бласс, Фридрих Вильгельм (1843—1907) — немецкий филолог-классик.